Adam Philip Harrington (n. 1980) – cestista statunitense
Adam John Harrington (n. 1972) – attore canadese
Adam Harrington (n. 1970) – doppiatore statunitense